Мария Григорьевна Лагно (07.01.1926 — 01.09.2014) — звеньевая колхоза имени Кирова Александровского района Кировоградской области Украинской ССР, Герой Социалистического Труда (08.04.1971).

Родилась 7 января 1926 года в селе Новая Осота Александровского района Черкасского округа Украинской ССР (ныне Кировоградская область).

После окончания семилетней школы начала работать в колхозе.

С 1948 по 1979 год звеньевая по выращиванию сахарной свёклы в Новоосотской полеводческой бригаде колхоза имени Кирова.

За счёт строгого соблюдения технологии добивалась повышения урожайности до 400 и больше центнеров с гектара. Вместе с другими членами звена несколько раз за сезон проводила прополку, поддерживая поля в свободном от сорняков состоянии. С 1965 г. участвовала во внедрении поточного и поточно-перевалочного способов уборки сахарной свёклы с минимальными трудозатратами. По итогам Семилетки награждена медалью «За трудовую доблесть» (31.12.1965).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 апреля 1971 года за выдающиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства и выполнении пятилетнего плана продажи государству продуктов земледелия и животноводства, присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Жила в селе Новая Осота Александровского района Кировоградской области (Украина). Умерла 1 сентября 2014 года на 89-м году жизни.

Источники 
 http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=27382
 По ходу времени: Энциклопедия Александровщины / Сост. Б. Кузык, В. Белошапка. — Изд-во «Мыстецтво», 2002. — С. 186.
 http://library.kr.ua/elib/biloshapka/001-320.pdf
 Працею звеличені. Кн.1 — К.: Урожай, 1973.
 https://issuu.com/bengamen/docs/__cd67a65847b867